Наоми Суонн (; род. 18 августа 1999 года, Флорида, США) — американская порноактриса и фетиш-модель.

Карьера 
Выросла в небольшом городке в штате Флорида. В детстве занималась различными видами танцев и акробатикой. Участвовала в программе ROTC военно-морской школы, после чего переезжает в Сент-Питерсберг, где училась на старших курсах военной академии-интерната. Работала официанткой и хостес. Через знакомую девушку узнаёт об индустрии сексуального фетишизма и в октябре 2017 года начинает работать с продюсерами сайта . Первую часть своего псевдонима взяла из фильма «Король вечеринок», а вторую получила посредством генератора имён. За более чем год работы для Clips4Sale Суонн снялась в около 80 видеоклипах с тематиками POV (от первого лица) и фетиша. На выставке AVN AEE в январе 2019 года была замечена агентством талантов Motley Models.

Дебют в порноиндустрии состоялся в марте 2019 года. Одной из первый работ в качестве актрисы стали съёмки сцен для компании Vixen Media Group, в частности для студий Blacked (межрасовая порнография), Tushy (анальный секс) и Vixen (гламкор-порнография, , сокращение от glamour hardcore — гламурный хардкор).

Принимает участие в съёмках сцен для Evil Angel, Love Her Feet, Reality Kings, Vixen Media Group и других.

Осенью 2017 года была избрана представителем бренда (brand ambassador) Clips4Sale. В сентябре 2019 года выбрана журналом Penthouse в качестве «Любимицы месяца» (Pet of the Month). В апреле 2020 года стала «Вишенкой месяца» по версии Cherry Pimps.

В январе 2021 года была впервые удостоена AVN Awards, завоевав награды сразу в двух категориях: «Лучшая анальная сцена в иностранном фильме» и «Лучшая сцена группового секса в иностранном фильме». В октябре 2021 года выиграла премию XRCO Award в категории «Подростковая мечта года».

По данным сайта Internet Adult Film Database на апрель 2021 года, снялась в более чем 160 порнофильмах и сценах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2019 — Blacked Raw V26
 2019 — Hookup Hotshot: Sex Dollz
 2019 — Jules Jordan’s Three Ways
 2019 — Raw 38
 2019 — Throat Fucks 6
 2019 — Tushy Raw V4
 2020 — Barely Legal 174: Pop Stars
 2020 — Interracial Threesomes 9
 2020 — Naughty Schoolgirls
 2020 — Paranormal
 2020 — Taboo Relations 5
 2020 — Young Tushy

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Penthouse Pets
Вишенки Cherry Pimps